Парламентские выборы в Финляндии (1995) (, ) — выборы в 200-местную Эдускунту Финляндии, прошедшие 19 марта 1995 года.

Результаты выборов

Примечания 

1995
19
Финляндия
1995 год в Финляндии